Jacques Michon (1918-2000) est un chirurgien français.
 Jacques Michon (né en 1945) est un professeur de littérature québécoise.
 Jacques Michon est un compositeur français.